Гонория может означать:

 Гонория (римская провинция)
 Юста Грата Гонория

См. также 
 Гонорий (значения)